Marta González puedes hacer referencia a:
Marta González, actriz argentina;
Marta González Liriano, actriz, modelo y presentadora dominicana;
Marta González Vázquez, historiadora y política española;
Marta González Crivillers, nadadora española;
Marta González Olea, política chilena;
Marta González Saldaña, bailarina de ballet (primera bailarina del ballet de Nueva York en 1967).